Chone (Ecuador) een plaats in Ecuador
Chone (rivier), een rivier in Ecuador
Chone (geslacht), een geslacht van borstelwormen
Tibet
Chone (koninkrijk), een voormalig koninkrijk in Kham in Tibet
Chone (arrondissement), ook geschreven als Jonê, een arrondissement voormalig Kham in Tibet
Chone (plaats), ook geschreven als Jonê, een plaats voormalig Kham in Tibet
Chone (klooster), ook geschreven als Jonê, een klooster in Kham in Tibet